Pisces est le nom latin, repris comme tel dans de nombreuses langues, de :

 La constellation des Poissons (en astronomie et astrologie) ;
 La super-classe des poissons (en zoologie).